Слоан Стивенс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Анжелика Кербер — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 

  Каролина Плишкова (Четвертьфинал)
  Симона Халеп (Первый раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Четвёртый раунд)
  Элина Свитолина (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Винус Уильямс (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Елена Остапенко (Третий раунд)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Мэдисон Киз (Финал)
  Анастасия Севастова (Четвертьфинал)

<ol start=17>
  Елена Веснина (Третий раунд)
  Каролин Гарсия (Третий раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
  Коко Вандевеге (Полуфинал)
  Ана Конюх (Первый раунд)
  Пэн Шуай (Второй раунд)
  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Анетт Контавейт (Первый раунд)
  Чжан Шуай (Третий раунд)
  Леся Цуренко (Первый раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Второй раунд)
  Юлия Гёргес (Четвёртый раунд)
  Магдалена Рыбарикова (Третий раунд)
  Лорен Дэвис (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кайла Дэй (Первый раунд)
  Эшли Кратцер (Первый раунд)
  София Кенин (Третий раунд)
  Бриенна Майнор (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд (Первый раунд)
  Арина Родионова (Второй раунд)

<ol start=7>
  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Амандин Эсс (Первый раунд)
  Сабина Лисицки (PR, первый раунд)
  Слоан Стивенс (PR, титул)
  Айла Томлянович (PR, второй раунд)
  Миса Эгути (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Анна Блинкова (Первый раунд)
  Михаэла Бузарнеску (Первый раунд)
  Сачия Викери (Второй раунд)
  Николь Гиббс (Второй раунд)
  Софья Жук (Первый раунд)
  Кайя Канепи (Четвертьфинал)
  Лесли Керхов (Первый раунд)
  Элли Кик (Первый раунд)

<ol start=9>
  Катерина Козлова (Второй раунд)
  Виктория Кужмова (Первый раунд)
  Даниэлла Лао (Первый раунд)
  Клер Лю (Первый раунд)
  Тереза Мартинцова (Первый раунд)
  Ребекка Петерсон (Первый раунд)
  Ипек Сойлу (Первый раунд)
  Анна Цая (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Виктория Азаренко
  Тимея Бачински

<ol start=3>
  Серена Уильямс

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые